Коéлью (, [kuˈeʎu], «кролик») — португальське прізвище. Старопортугальською — Коельйо.

Відомі носії:

Коéльйо
 Пауло Коельйо (1947) — бразильський письменник

Коéлью

 Гонсáлу Коéлью (1451 або 1454 — 1512) — португальський моеплавець і дослідник бразильського узбережжя.
 Ніколáу Коéлью (бл. 1460—1502) — португальський мореплавець і дослідник, учасник плавання Васко да Гамав.
 Жозе Діаш Коелью (1923—1961) — португальський скульптор, активіст і лідер КПП (Комуністична партія Португалії).

 Умберту Коелью (1950) — португальський футболіст і тренер.
 Педру Пасуш Коелью (1964) — португальський політик.